Турнир претенденток 1964 — проходил с 8 сентября по 4 октября в Сухуми.

Участницы 
18 участниц: 
 Е. Быкова (экс-чемпионка мира); 
 В. Борисенко, К. Зворыкина, М. Лазаревич, В. Неделькович (допущены по итогам турнира претенденток 1961); 
 Т. Затуловская, А. Кушнир, М. Раннику (по результатам 23-го чемпионата СССР; одновременно зонального турнир ФИДЕ); 
 остальные допущены по итогам других зональных турниров ФИДЕ.

Лидировавшая на протяжении почти всего турнира М. Лазаревич финишировала неудачно и разделила 1—3-е места с Т. Затуловской и А. Кушнир — по 12½ очков.

Таблица 
{| class="wikitable"
! № !! Участник !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! 15 !! 16 !! 17 !! 18 !! Очки !! Тай-брейк
|- style="background:#ccffcc;"
| 1 ||  ||||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: green;"|½ ||style="color: green;"|½ ||style="color: red;"|1 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: green;"|½ ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: green;"|½ ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: green;"|½ ||style="color: red;"|1 || 12½ || 102.00
|- style="background:#ccffcc;"
| 2 ||  ||style="color: blue;"|0 ||||style="color: blue;"|0 ||style="color: red;"|1 ||style="color: green;"|½ ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: green;"|½ ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: green;"|½ ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 || 12½ || 93.50
|- style="background:#ccffcc;"
| 3 ||  ||style="color: blue;"|0 ||style="color: red;"|1 ||||style="color: blue;"|0 ||style="color: green;"|½ ||style="color: red;"|1 ||style="color: green;"|½ ||style="color: blue;"|0 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: green;"|½ ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 || 12½ || 93.25
|-
| 4 ||  ||style="color: green;"|½ ||style="color: blue;"|0 ||style="color: red;"|1 ||||style="color: green;"|½ ||style="color: red;"|1 ||style="color: green;"|½ ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: red;"|1 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: green;"|½ ||style="color: blue;"|0 ||style="color: red;"|1 || 11 || 91.25
|-
| 5 ||  ||style="color: green;"|½ ||style="color: green;"|½ ||style="color: green;"|½ ||style="color: green;"|½ ||||style="color: green;"|½ ||style="color: blue;"|0 ||style="color: green;"|½ ||style="color: green;"|½ ||style="color: green;"|½ ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: green;"|½ ||style="color: green;"|½ ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 || 11 || 82.50
|-
| 6 ||  ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: green;"|½ ||||style="color: green;"|½ ||style="color: red;"|1 ||style="color: green;"|½ ||style="color: blue;"|0 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 || 10½ || 
|-
| 7 ||  ||style="color: red;"|1 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: green;"|½ ||style="color: green;"|½ ||style="color: red;"|1 ||style="color: green;"|½ ||||style="color: red;"|1 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: green;"|½ ||style="color: blue;"|0 ||style="color: green;"|½ ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: green;"|½ ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 || 10 || 78.75
|-
| 8 ||  ||style="color: green;"|½ ||style="color: blue;"|0 ||style="color: red;"|1 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: green;"|½ ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: red;"|1 ||style="color: green;"|½ ||style="color: green;"|½ ||style="color: red;"|1 || 10 || 75.75
|-
| 9 ||  ||style="color: blue;"|0 ||style="color: red;"|1 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: green;"|½ ||style="color: green;"|½ ||style="color: red;"|1 ||style="color: blue;"|0 ||||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: red;"|1 ||style="color: green;"|½ ||style="color: red;"|1 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: red;"|1 ||style="color: green;"|½ || 9 || 
|-
| 10 ||  ||style="color: blue;"|0 ||style="color: green;"|½ ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: green;"|½ ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||||style="color: blue;"|0 ||style="color: red;"|1 ||style="color: green;"|½ ||style="color: red;"|1 ||style="color: green;"|½ ||style="color: red;"|1 ||style="color: green;"|½ ||style="color: red;"|1 || 8½ || 
|-
| 11 ||  ||style="color: green;"|½ ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: red;"|1 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: green;"|½ ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: red;"|1 ||||style="color: red;"|1 ||style="color: green;"|½ ||style="color: green;"|½ ||style="color: blue;"|0 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 || 8 || 
|-
| 12 ||  ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: red;"|1 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: red;"|1 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||||style="color: red;"|1 ||style="color: green;"|½ ||style="color: red;"|1 ||style="color: green;"|½ ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 || 7 || 
|-
| 13 ||  ||style="color: blue;"|0 ||style="color: green;"|½ ||style="color: green;"|½ ||style="color: red;"|1 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: green;"|½ ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: green;"|½ ||style="color: green;"|½ ||style="color: blue;"|0 ||||style="color: green;"|½ ||style="color: blue;"|0 ||style="color: green;"|½ ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 || 6½ || 48.00
|-
| 14 ||  ||style="color: red;"|1 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: red;"|1 ||style="color: green;"|½ ||style="color: blue;"|0 ||style="color: green;"|½ ||style="color: green;"|½ ||style="color: green;"|½ ||||style="color: blue;"|0 ||style="color: green;"|½ ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 || 6½ || 45.75
|-
| 15 ||  ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: green;"|½ ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: green;"|½ ||style="color: red;"|1 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||||style="color: green;"|½ ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 || 6½ || 38.75
|-
| 16 ||  ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: green;"|½ ||style="color: green;"|½ ||style="color: blue;"|0 ||style="color: green;"|½ ||style="color: green;"|½ ||style="color: red;"|1 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: green;"|½ ||style="color: green;"|½ ||style="color: green;"|½ ||style="color: green;"|½ ||||style="color: green;"|½ ||style="color: green;"|½ || 6 || 
|-
| 17 ||  ||style="color: green;"|½ ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: red;"|1 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: green;"|½ ||style="color: blue;"|0 ||style="color: green;"|½ ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: green;"|½ ||||style="color: red;"|1 || 4 || 
|-
| 18 ||  ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: green;"|½ ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: green;"|½ ||style="color: blue;"|0 |||| 1 || 
|}

Дополнительный матч-турнир 
Проходил в 2 круга с 20 по 30 декабря в Москве.
Выиграла Кушнир — 2½ очка из 4. 2-е место заняла Лазаревич — 2 очка, 3-е — Затуловская — 1½.

{| class="wikitable"
! № !! Участник !! colspan="2"|1 !! colspan="2"|2 !! colspan="2"|3 !! Очки
|- style="background:#ccffcc;"
| 1 ||  |||||| style="color: blue;"|0 ||style="color: red;"|1 || style="color: red;"|1 ||style="color: green;"|½ || 2½
|-
| 2 ||  || style="color: red;"|1 || style="color: blue;"|0 |||||| style="color: red;"|1 || style="color: blue;"|0 || 2
|-
| 3 ||  || style="color: blue;"|0 || style="color: green;"|½ || style="color: blue;"|0 || style="color: red;"|1 |||||| 1½
|}

Литература 
 

Турнир претендентов по шахматам
Шахматы в СССР
1964 год в шахматах
Спортивные соревнования в Сухуме